Пакош (земський суддя) — земський суддя Сяніцької землі (Згадується 1390 р. у (Akta grodzkie I ziemelne) «Pakossins de Pakoszowka»).
 Пакош Софія Миколаївна (1925(1925) — ?) — українська радянська діячка.